

Pologne 
Nosy
Nosy-Poniatki

Madagascar 
Nosy signifie île en malgache
Nosy Be
Nosy Ve
Nosy Komba
Nosy Varika
Nosy Mangabe
Nosy Ambositra
Nosy Boraha
Nosy Lava